Carlesi ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Carlesi (* 1936), italienischer Radrennfahrer
 Rino Carlesi (1922–1999), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Balsas